Greatest Hits () — сборник британской рок-группы Queen, выпущенный 26 октября 1981 года. В альбом вошли наиболее кассовые композиции, выпущенные группой до 1981 года.

Об альбоме 
Greatest Hits считается самым продаваемым альбомом в истории Великобритании (получил 11-кратный платиновый статус). 23 мая 2006 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому восьмикратно платиновый статус.

В Советском Союзе сборник был издан в 1990 году.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Мультиплатиновые альбомы
Сборники 1981 года
Сборники Queen
Сборники на английском языке
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»